Hundheim ist der Name folgender Orte:

 Hundheim (Külsheim), Ortsteil der Stadt Külsheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hundheim (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg in Bayern
 Hundheim (Hunsrück), Ortsteil der Ortsgemeinde Bell im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hundheim (Morbach), Ortsteil der Gemeinde Morbach im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Hundheim (Offenbach-Hundheim), Ortsteil der Ortsgemeinde Offenbach-Hundheim im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Hundheim ist der Name folgender Baulichkeiten:

 Burg Hundheim, Burgstall bei Neckarhausen im Kreis Bergstraße, Hessen 

Hundheim ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Friedrich von Hundheim (1668–1723), deutscher General-Kriegskommissar, Staatsminister und Diplomat der Kurpfalz
 Philipp Karl von Hundheim (* vor 1675; † 1737), kaiserlicher Obrist im Spanischen Erbfolgekrieg sowie Oberamtmann, Kämmerer und Geheimer Rat der Kurpfalz
 Johann Nikolaus von Hundheim (1701–1790), auch Justinus Febronius, katholischer Weihbischof und Kritiker der Stellung des Papstes

Siehe auch:
 Hontheim
 Hundsheim
 Hundham
 Hundsham